Маја може бити:

 Маја (име), лично име
 Маја (цртана серија), цртана серија
 Маја (илузија), појам у хиндуизму
 Маја (Плејада), једна од седам плејада у старогрчкој митологији
 Маја (Будина мати), у будизму, мајка Готама Буде, и жена краља Судходане
 Цивилизација Маја, цивилизација народа Маја
 Маја (певачица), америчка певачица
 Лола Јулдошева, узбечка певачица
 Маја (богиња), староиталска богиња природе
 Маја (бугарска певачица)

или

 Маја (Глина), насеље у Граду Глини, Банија, Република Хрватска

Види још 
 Мај
 Маје